Villamediana de Iregua är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villamediana de Iregua ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villamediana de Iregua är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Villamediana de Iregua. Runt Villamediana de Iregua är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km nordväst om Villamediana de Iregua. Trakten runt Villamediana de Iregua består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien